

Patronyme 

 John Goodricke, 5 baronnet (1708–1789), diplomate et homme politique britannique.
 John Goodricke (1764-1786), astronome amateur britannique.
 Mick Goodrick (1945-2022), guitariste de jazz et professeur américain.
 Nicholas Goodrick-Clarke (1953-2012), historien, essayiste, traducteur, éditeur et professeur universitaire britannique.

Astronomie 
 L'observatoire Goodricke-Pigott, observatoire astronomique privé situé à Tucson dans l'Arizona aux États-Unis.
 (3116) Goodricke, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.